Serija "B" je predstavljala drugi rang hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene u sezoni 1992./93. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakinje su bile košarkašice Peščenice iz Zagreba.

Ljestvica

Poveznice 
 A-1 liga 1992./93.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.

1992-93
ž-2-Serija-B